Lourdes pode referir-se a um nome próprio (por vezes grafado como Lurdes) ou a:

Lourdes — comuna no sudoeste da França, célebre pelo seu santuário mariano

Nossa Senhora de Lourdes — nome usado para se referir à aparição de Nª Srª em Lourdes, França

Outros topónimos
Lourdes (Colômbia) — município do departamento de Norte de Santander, Colômbia
São José de Lourdes (distrito), no Peru

Brasil
Basílica de Nossa Senhora de Lourdes — igreja católica em Belo Horizonte, Brasil

Municípios
Lourdes (São Paulo)

Nossa Senhora de Lourdes (Sergipe)

Bairros
Lourdes (Belo Horizonte)

Nossa Senhora de Lourdes (Juiz de Fora)

Nossa Senhora de Lourdes (Santa Maria), no Rio Grande do Sul 

Desambiguações de topônimos